Gruppespillet i UEFA Europa League 2014-15 er første runde af selve Europa League i 2014-15.

Grupper 
Kampdagene var den 18. september, 2. og 23. oktober (en hjemmekamp for Metalist Kharkiv blev spillet 22. oktober), 6. og 27. november, samt 11. december 2014. Kampene startede kl 19:00 og 21:05 CEST/CET, undtaget for kampe i Rusland og Aserbajdsjan og en hjemmekamp for hver af Dnipro Dnipropetrovsk og Metalist Kharkiv der blev spillet 18:00 CEST/CET, og to hjemmekampe for Dynamo Moskva der var klokken 17:00 CEST/CET. Tider op til 25. oktober 2014 (kampdag 1–3) var CEST (UTC+2), derefter (kampdage 4–6) var tiderner CET (UTC+1).

Gruppe A 

Noter

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E 

Kampen blev afbrudt ved halvleg på grund af hård regn, og blev genoptaget den 28. november 2014, 17.00, fra det tidspunkt den blev afbrudt.

Gruppe F 

Noter

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J 

Noter

Gruppe K 

Noter

Gruppe L 

Noter

Referencer